8TV este o televiziune privată malaeziană, cunoscută anterior sub numele de Metrovision.

Legături externe
 

Televiziuni din Malaezia